Si è fatto conoscere al pubblico grazie ai suoi singoli caricati su piattaforme musicali come Spotify, Youtube e Soundcloud ed anche grazie ad alcune collaborazioni con trapper di alto calibro come Lil Xan.

Biografia 
Cresciuto nei primi anni della sua vita a Long Beach, più precisamente a Belmont Shore, all'età di soli 10 anni perse sua sorella maggiore e ciò comportò problemi rilevanti all'interno della sua famiglia. Dopo la quinta elementare si trasferì a Laguna Beach (CA) dove vive.

Stili e Influenze  
Fin da bambino ascoltava musica rap ma non avrebbe mai pensato che ciò sarebbe diventato il suo futuro lavoro. Una grande fonte di ispirazione per Zack furono suo cugino ed un suo amico che lo indirizzarono nel mondo della musica. Anche i suoi genitori furono determinanti nei suoi generi.

Discografia 
Break The Silence (2017)
Burn Slow
Nothin' changed
Fast Life
On the Move
What You Need
Taurus
Like an Ocean
They Don't Know
Play the Field
Limousine Flex
Run the Court
I Don't Love You Anymore
In the Dust

Kazerati (2018)

Mount Up
Rolled Up Money
Dead Roses
Diamonds
Ridin' Solo
Level Up
Goon
StuntinSlide
Rain ComeVictory (2018)Wreck My Shine
Wrist
Jealous
Talk Bout Me
Snake Eyes
Guapped Up
Wave
VictorySongs'''For The BetterBroke The OutlineWaitBipolarStage FrightNo LoveDream SoundsReal Or Fake''